Пальмбах — топоним или фамилия:

Топоним 
 Пальмбах () — район города Карлсруэ в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Пальмбах () — река в Германии, в землях Рейнланд-Пфальц и Гессен.

Фамилия 
 Пальмбах, Александр Адольфович (1897—1963) — советский учёный, тюрколог-тувиновед, один из создателей тувинского алфавита и первой научной грамматики тувинского языка.

 Пальмбах — русский генерал-майор, участвовавший в осаде Кольберга в 1758 году во время Семилетней войны.